Михаи́л Алекса́ндрович Нефёдов:
 Нефёдов, Михаил Александрович (1899—1943) — советский военный деятель.
 Нефёдов, Михаил Александрович (род. 1961) — советский и российский барабанщик.